

Населені пункти та їхні частини

 Каптури — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Каптури — село в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Каптури — частина села Мішори в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки